Afrikanska mästerskapet 2013 i volleyboll hölls mellan 14 och 19 september 2013 i Nairobi, Kenya. Det var den 16:e upplagan av turneringen och sex lag från CAVB:s medlemsförbund  deltog. Kenya vann mästerskapet för åttonde gången. Mercy Moim utsågs till mest värdefulla spelare.

Deltagande lag

Resultat

Matcher

Sluttabell

Slutplaceringar

Individuella utmärkelser

Referenser

Noter

Sportåret 2013
Afrikanska mästerskapet i volleyboll för damer
Volleybollsäsongen 2013/2014
2013 i Kenya
Internationella volleybolltävlingar i Kenya
Sport i Nairobi